Wałk − miasto historyczne, podzielone na dwa:
 Valka − miasto na Łotwie
 Valga − miasto w Estonii